

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Neuj“ beginnt.

Neuj 



Neuja 
 Neujahr, Harald (* 1937), deutscher Studiendirektor und Politiker (FDP), MdBB
 Neujahr, Ulrich (1898–1977), deutscher Maler und Grafiker

Neuje 
 Neujean, Nat (1923–2018), belgischer Bildhauer
 Neujean, Xavier (1840–1914), belgischer liberaler Politiker